Іскрівська вулиця — назва на честь більшовицької газети «Искра»

 Іскрівська вулиця — вулиця в місті Київ.

 Іскрівська вулиця — колишня назва Мальовничої вулиці в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Іскрівська вулиця — колишня назва Преображенської вулиці в місті Павлоград Дніпропетровської області.
 Іскрівська вулиця — колишня назва вулиці Василя Капніста в місті Полтава.

Вулиці